Tacheng kan avse:

Tarbagatay – en prefektur i regionen Xinjiang i nordvästra Kina
Chöchek – huvudorten i ovannämnda prefektur
 Tacheng (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,51, long 116,09) – en sockenhuvudort i provinsen Jiangxi i Kina

WP:Projekt Kina